Ragged Island – isola e distretto delle Bahamas
 Ragged Island – isola del Nunavut, in Canada
 Ragged Island – isola delle Eastern Isles, appartenenti al Regno Unito